Iwate (岩手町, Iwate-machi) – miasteczko (machi) w prefekturze Iwate
 Iwate (岩手県, Iwate-ken) – prefektura w Japonii
 Iwate (岩手郡, Iwate-gun) – powiat (gun) w prefekturze Iwate
 Iwate-san – góra w prefekturze Iwate, w Japonii
 Iwate – japoński krążownik pancerny typu Izumo